Untere Klinge – abgeleitet vom Grundwort Klinge ‚kleines Kerbtal‘ –  ist ein Tal- und teils daraus gebildet auch ein Gewässer- und Straßenname:

Täler und Gewässer:
 Untere Klinge, linker Bachklinge zum Main aus dem Schenkenwald nach Grünenwört, Stadt Wertheim, Main-Tauber-Kreis, Baden-Württemberg
 Untere Klinge, Talmulde des Biegeläckergrabens, linker Zufluss des Strutbachs (zum Blaubach, zur Brettach, zur Jagst) nach Niederweiler, Gemeinde Blaufelden, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Untere Klinge (Jagst), rechte Bachklinge zur Jagst in Krautheim, Hohenlohekreis, Baden-Württemberg, mit darin laufender gleichnamiger Talstraße

Straßen:
 Untere Klinge (Coburg), Talstraße im Zentrum des kreisfreien Coburg, Oberfranken, Bayern
 Untere Klinge (Fischerbach), Straße in Fischerbach, Ortenaukreis, Baden-Württemberg
 Untere Klinge (Rot am Forst), Talstraße in Roth am Forst, Gemeinde Grub am Forst, Landkreis Coburg, Bayern

Sonstiges:
 Untere Klinge (Wasserschutzgebiet), Wasserschutzgebiet beidseits des oberen Klingengrabens (zur Wehra) bei Hütten, Gemeinde Rickenbach, Landkreis Waldshut, Baden-Württemberg